Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo o censo de 1920. Na época, o estado possuía 37 municípios.

Rio Grande Norte 2010
Populacao 2010